Влаховић може да се односи на:

 Влаховић (презиме), Влаховићи, српско презиме
 Влаховић (Глина), насеље у граду Глини, Банија, Република Хрватска

или

 Вељко Влаховић

Види још 
 Влаховићи